Marder puede referirse a:

Una serie de cazacarros alemanes de la Segunda Guerra Mundial:
Marder I
Marder II
Marder III

 Marder, un minisubmarino de la Kriegsmarine («Marina de guerra» en alemán) que fuera la armada del  III Reich entre 1935 y 1945.

 Schützenpanzer Marder, un vehículo de combate de infantería alemán moderno.